Ранчо ла Уерта има више значења:

 Ранчо ла Уерта (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо ла Уерта (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику